Lechen heißen folgende geographischen Objekte:

 Lechen (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lechen (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lechen (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lechen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lechen (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Lechen (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lechen (Gemeinde Grafendorf), Ortschaft von Grafendorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lechen (Gemeinde Langenwang), Ortsteil von Langenwang im Mittleren Mürztal, Steiermark
 Lechen (Gemeinde Neuberg), Ortsteil von Neuberg an der Mürz im Oberen Mürztal, Steiermark
 Lechen (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark